KVB steht für:

 Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
 Kreisverwaltungsbehörde, auch Landratsamt genannt
 Kölner Verkehrs-Betriebe
 Koppelverband, in der Binnenschifffahrt eine Kombination von einem Gütermotorschiff mit einem Leichter
 Krankenversicherungsbedingungen
 Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
 Flughafen Skövde, ein schwedischer Flughafen nach dem IATA-Code
 Contrôle de vitesse par balises, ein französisches Zugsicherungssystem
 Kommunaler Vollzugsbeamter

Abkürzung